Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2006 wurde am 20. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 3. Dezember in Großbritannien. Insgesamt wurden 16 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Weltmeister wurde zum dritten Mal in Folge Sébastien Loeb mit Beifahrer Daniel Elena (Citroën). Das Ford World Rally Team gewann die Hersteller-Weltmeisterschaft.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer 

 Bemerkung
Sébastien Loeb konnte bei den Weltmeisterschaftsläufen (13–16) in der Türkei, Australien, Neuseeland und Großbritannien wegen eines Armbruchs nicht antreten.

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung

Herstellerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

2006
Motorsportsaison 2006